O evento sabre por equipe masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2017 foi disputado no dia 24 de julho.

Medalhistas

Resultados

Fase classificatória

Posicionamento

Disputa do 5.º-8.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Classificação final

Sabre por equipe masculino